Жи́цкий — восточнославянская фамилия еврейского происхождения.
 Жицкий, Сергей Георгиевич (род. 1957) — украинский футбольный тренер.
 Жицкий, Станислав Владимирович (род. 1967) — российский дизайнер.
 Жицкий, Томаш (; 1783—1840) — математик, профессор Виленского университета.